Рашид Махалбашич (род. , Есенице, Югославия) — австрийский профессиональный баскетболист, имеющий гражданство Словении. Играет на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Бреоган».

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в австрийском клубе «Вёртерзе Пиратен».

В сентябре 2010 года Махалбашич подписал 6-летний контракт с «Фенербахче-Улкер». В период с декабря 2010 года по февраль 2011 Рашид был отдан в аренду в турецкий «Тофаш», за который провёл 10 игр. Затем снова был отдан в аренду, в хорватский «Сплит», до окончания сезона 2010/2011.

В январе 2012 года Махалбашич покинул «Фенербахче-Улкер», и подписал контракт с «Златорог» до окончания сезона 2011/2012. В матчах Адриатической лиги Рашид набирал 4,7 очка, 6,7 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

21 сентября 2012 года стал игроком польского «Ассеко Проком».

20 июля 2013 года подписал двухлетний контракт с чешским клубом «Нимбурк», в составе которого стал обладателем Кубка Чехии и был признан лучшим молодым игроком декабря 2013 года в Единой лиге ВТБ.

В сезоне 2014/2015 выступал за казахстанскую «Астану». В 33 матчах Единой лиги ВТБ в среднем набирал 14,6 очка, 6,6 подбора, 2,2 передачи и 0,5 блок-шота. В апреле 2015 года, Махалбашич был признан лучшим игроком месяца в Лиге.

В мае 2015 года подписал двухлетний контракт с «Нижним Новгородом». В составе команды Рашид провёл 28 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 12,6 очка, 5,5 подбора и 2,3 передачи. В сентябре 2016 года нижегородский клуб воспользовался опцией расторжения контракта с Махалбашичем.

Сезон 2016/2017 Рашид начал в составе «Ешильгиресун», но в декабре 2016 года перешёл в «Реал Бетис»

Достижения 
  Чемпион Казахстана: 2014/2015
  Обладатель Кубка Чехии: 2013/2014

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Eurobasket.com Profile
 Euroleague.net Profile
 TBLStat.net Profile

Баскетболисты Австрии
Баскетболисты Словении
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Тофаш»
Игроки БК «Сплит»
Игроки БК «Арка»
Игроки БК «Нимбурк»
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Ешильгиресун»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Ольденбург»
Игроки БК «Монако»
Игроки БК «Бреоган»
Игроки БК «Сан-Пабло Бургос»
Игроки сборной Австрии по баскетболу
Центровые